Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2017 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Andy Murray, der im Finale des letzten Jahres Milos Raonic mit 6:4, 7:6 und 7:6 bezwungen hatte.

Roger Federer besiegte im Finale Marin Čilić mit 6:3, 6:1 und 6:4 und gewann damit ohne Satzverlust seinen achten Titel bei diesem Turnier. Federer wurde dadurch alleiniger Rekordsieger im Einzel, zugleich war es sein 19. Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 30. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herreneinzel
2017